El nombre Josimar puede referirse a:
Josimar (cantante), cantante peruano de salsa;
Josimar (futbolista nacido en 1961), exfutbolista brasileño;
Josimar (futbolista nacido en 1986), futbolista brasileño.
'''Yoshimar:(De origen Brasileño)
Resultado de la unión o mezcla de los nombres José y María nombre en uso poco común y comúnmente utilizado en el seño masculino.